Collaria peut faire référence à :
 Collaria, un genre d'amibozoaires (protozoaires) de la famille des Stemonitidae ;
 Collaria, un genre d'insectes hémiptères hétéroptères (punaises) de la tribu des Stenodemini (famille des Miridae).